Patrick Colquhoun (1745-1820), essayiste et administrateur écossais ;
 James Charles Henry Colquhoun (1821-1891), diplomate britannique et personnalité cannoise, petit-fils de Patrick Colquhoun ;
 Archibald Ross Colquhoun (1848-1914), colon et administrateur britannique ;
 Ithell Colquhoun (1906-1988), peintre et femme de lettres britannique ;
 Joe Colquhoun (1927-1987), auteur de bande dessinée britannique ;
 Maureen Colquhoun (1928-2021), femme politique britannique.
 Eddie Colquhoun (1945-), footballeur écossais ;
 John Colquhoun (1963-), footballeur écossais ;
 Lucy Colquhoun (1971-), coureuse d'ultrafond écossaise ;
 Leroy Colquhoun (1980-), athlète jamaïcain ;

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme écossais